Сев'єр (округ, Арканзас)
 Сев'єр (округ, Теннессі)
 Севір (округ, Юта)